,  é uma palavra japonesa que significa "passagem" e refere-se a uma estrada de montanha ou a qualquer uma das estradas estreitas e sinuosas que podem ser encontradas ao redor das montanhas do Japão e em outras áreas geograficamente semelhantes.

Para diminuir a inclinação das estradas nas montanhas, facilitando a passagem de caminhões comerciais, os engenheiros colocam uma série de curvas ou S em estradas íngremes que fornecem acesso de e para elevações de montanhas altas. O irônico é que essas mesmas passagens tenham se tornado populares entre corredores de rua e entusiastas automobilísticos nas últimas décadas, provendo um perigoso e, portanto desafiador percurso onde competições noturnas que não são desconhecidas do público tomam lugar.

As regras não escritas do Touge 

1. Nunca anuncie o lugar que irá batalhar

A publicidade demasiada pode fazer com que muitos corredores (ou curiosos) apareçam no local marcado, ou até mesmo a policia, já que isso é um sem respaldo legal.

2. Nada de andar na contra-mão

Por razões obvias não é aconselhável andar na contra-mão. Além de colocar a sua própria vida em risco, você pode ocasionar acidentes e ferir condutores que não tem nada a ver com o evento e por alguma razão estão passando por ali naquele momento.

3. Conheça seus limites e mantenha-se dentro deles

Dirija dentro de seus limites, e nunca nele. Buracos, animais, pessoas, árvores e outros perigos estão presentes em estradas abertas, e deixar uma margem de segurança lhe proporciona oportunidades de evitar acidentes.

4. Não ultrapasse! Por mais que seu oponente esteja lento

Geralmente, Touge é praticada em vias publicas, e provavelmente haverá pessoas que vivem nas proximidades da via. Evite acidentes tenha em mente que sempre pode ocorrer algo inesperado.

5. Deixe bastante espaço entre os carros quando em um grupo

É recomendável deixar de 1 a 2 carros de espaço, uma vez que em caso de frenagem brusca você precisará desta margem para uma reação segura.

6. Faça a seu grupo de Touge com o menor tamanho possível

Isso irá atrair menos atenção para você, e assim você ficará menos nervoso e poderá se concentrar mais.

7. Não há necessidade de quebrar muitas leis de trânsito

Você está indo para se divertir e não quer acabar com a diversão dos demais ou na prisão.

8. Touge não é Drift

Touge trata-se de atravessar montanhas desafiando seu limite e do carro. Estilo mais visto em Touge é geralmente o modo Grip, visto que Drift não necessariamente é mais rápido, e definitivamente menos seguro.

Modalidades 

Existem 2 tipos principais de batalhas Tōge:

1. Gato e Rato / Morte Súbita:

Os carros começam quase juntos (um na frente do outro). O carro primário ganha se o espaço entre os carros aumentar consideravelmente. O carro secundário ganha se conseguir se manter próximo ou visivelmente mais confortável. Se algum carro sair ou bater, o outro carro vence a corrida (embora quem pratique Touge tenha sempre um senso de zelo pelo motorista adversário). No caso da disputa seguinte, a corrida é geralmente repetida com as posições trocadas.

Este estilo de batalha é frequentemente escolhido quando a estrada não é larga o suficiente para permitir a passagem, mas se o carro em frente é de alguma forma ultrapassado, o carro ultrapassado perde se ele não re-ultrapassar.

2. Ataque de tempo:

Desafios de ataque de tempo são desafios individuais. Os adversários não correm ao mesmo tempo, em vez disso, são cronometrados separadamente ao longo de um determinado percurso e o piloto com o tempo mais rápido vence.

Batalhas Espontâneas

Batalhas espontâneas também podem ser iniciadas por encontros aleatórios entre corredores na rua. O desafio é comunicado através do uso pisca alertas, então, dependendo da configuração da corrida, um dos dois primeiros tipos de Touge é escolhido para a batalha.

Observações Importantes 

Touge se trata de dirigir, sobre tudo. Os climas de competições, embora existam, são meramente estruturais e organizacionais, sempre em clima de animosidade e praticadas de maneira amistosa e empática. 

O foco é se divertir. Touge, é dirigir. Por não se tratar de um esporte, Touge não é uma competição, não possui vencedores, tal qual ocorreria em corridas organizadas ou famoso racha.

Respeite seus limites, os demais motoristas, respeite acima de tudo as leis da física. Aprecie a estrada, a paisagem, o clima agradável, o barulho das folhas, o comportamento dinâmico do carro… Touge é o conjunto de detalhes que torna a experiência única, visualmente deslumbrante, e prazerosa.

Ver também 
 drift
 Initial D
 Fórmula D

Palavras, frases e expressões em japonês
Modalidades de automobilismo